Albrecht IV (1315-1343) – książę Saksonii-Lauenburg 1338-1343
 Albrecht IV (ok. 1360-ok. 1388) – książę Meklemburgii-Schwerin 1383-1388
 Albrecht IV Habsburg (1377-1404) – książę Austrii 1395-1404
 Albrecht IV Mądry (1447-1508) – książę Bawarii 1467-1508